Garbagnate puede referirse a:

 Garbagnate Milanese, municipio habitantes de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia
 Garbagnate Monastero, localidad y comuna italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, Italia